Châteaudouble kan syfta på:
 Châteaudouble, Drôme
 Châteaudouble, Var